Philip Stanhope  kan syfta på bland andra:

* Philip Stanhope, 1:e earl av Chesterfield (1584–1656), engelsk peer
 Philip Stanhope, 2:e earl av Chesterfield (1634–1714), engelsk peer
 Philip Stanhope, 3:e earl av Chesterfield (1673–1726), engelsk peer
 Philip Stanhope, 4:e earl av Chesterfield (1694–1793), engelsk peer
 Philip Stanhope, 5:e earl av Chesterfield (1755–1815), brittisk diplomat
 Philip Stanhope, 2:e earl Stanhope (1714–1786), engelsk peer
 Philip Stanhope, 4:e earl Stanhope (1781–1855), engelsk politiker
 Philip Stanhope, 5:e earl Stanhope (1805–1875), engelsk historiker
 Philip Stanhope, 1:e baron Weardale (1847–1923), brittisk politiker 
 Philip Stanhope (1732–1768), brittisk diplomat